Симское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Юрьев-Польском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сима.

География 
Симское сельское поселение занимает северо-западную часть Юрьев-Польского района, на севере граничит с Ивановской, на западе с Ярославской областями.

История 
Симское сельское поселение образовано 11 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 55-ОЗ. В его состав вошла территория бывшего Симского сельского округа.

Население

Состав сельского поселения

Люди, связанные с сельским поселением 
 Добронравов, Василий Гаврилович (1861 — 1919) — владимирский краевед, историк, публицист, педагог, духовный писатель, уроженец села Шегодское Юрьевского уезда Владимирской губернии
 Кочнев, Михаил Харлампиевич (1914 — 1974) — поэт, прозаик, филолог, специалист по фольклору, сценарист, уроженец села Шегодское Владимирской губернии.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Юрьев-Польского района

Муниципальные образования Юрьев-Польского района
Сельские поселения Владимирской области